Sakon Nakhon (provincie), een provincie in het noordoosten van Thailand.
Amphoe Mueang Sakon Nakhon, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noordoosten van Thailand.
Sakon Nakhon (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand.